Demofonte – re di Atene
 Demofonte o Demofoonte – re di Eleusi

Pagine correlate 
Demofoonte (disambigua)